Асебучес има више значења:

 Асебучес (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Асебучес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Асебучес (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику